Plus – znak dodawania
 Plus – polska sieć telefonii komórkowej
 Plus Discount – sieć sklepów
 Radio Plus – rozgłośnia radiowa
 Plus – kwartalnik literacki